Lista najwyższych budynków w Polsce –  zestawienie najwyższych polskich budynków według wysokości.

Historia 
Warszawa, Katowice i Łódź były pierwszymi miastami w Polsce, w których zbudowano wysokie budynki o funkcjach niesakralnych.

Pierwszymi wieżowcami o takich cechach na ziemiach polskich była: PAST-a w Warszawie oraz dużo wyższe, ale też późniejsze wieżowiec Prudentialu w Warszawie i Drapacz Chmur w Katowicach.

W kolejnych latach wieżowce powstawały również w Katowicach (DPŚTZN, Drapacz Chmur), w Krakowie (budynek Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, gmach Feniksa) oraz w Chorzowie (budynek Komunalnej Kasy Oszczędności). Plany wybudowania wieżowca w Szczecinie lat 20. nie zostały zrealizowane (w miejscu późniejszego domu towarowego „Posejdon”).

Najwyższym historycznie budynkiem wysokościowym w Polsce od średniowiecza do końca XVIII wieku była niezachowana kolegiata św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Najstarszym budynkiem w Polsce o wysokości przekraczającej 100 m jest wybudowana w roku 1565 katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.

Najwyższym istniejącym budynkiem sakralnym w Polsce jest bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Budynek zajmuje  7. miejsce w kategorii najwyższych kościołów na świecie.

Najwyżej położony taras widokowy w budynku w Polsce znajduje się w Varso Tower w Warszawie (na wysokości 230 m). Będzie on dostępny dla odwiedzających od 2023 roku.

Najwyższy budynek w Polsce mierzony do wysokości dolnej krawędzi dachu to Varso Tower (230 m).

Ranking najwyższych budynków 
Lista najwyższych budynków w Polsce:

Budynki w trakcie budowy lub zatwierdzone 
Lista najwyższych budynków w Polsce (min. 77 metrów), których budowa się rozpoczęła lub rozpocznie:

Zobacz też 
 lista najwyższych konstrukcji w Polsce
 lista najwyższych kościołów w Polsce
 lista najwyższych budynków w Europie
 lista najwyższych budynków
 lista najwyższych kościołów

Przypisy